Hiecke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hiecke (1837–nach 1893), deutscher Pädagoge